Villalonso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalonso (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villalonso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar